El National Invitation Tournament 1985 fue la cuadragésimo octava edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de California, Los Angeles, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1985

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1980)

Baloncesto en 1985
National Invitation Tournament